Universidad Internacional SEK puede referirse a:

 Universidad SEK Chile, institución educacional privada de Chile; o
 Universidad Internacional SEK Ecuador, institución educacional de Ecuador.